Elm River ist der Name folgender

Fließgewässer in den Vereinigten Staaten:
 Elm River (Little Wabash River), Nebenfluss des Little Wabash River im Bundesstaat Illinois
 Elm River (James River), Nebenfluss des James River in den Bundesstaaten North Dakota und South Dakota
 Elm River (Oberer See), Zufluss des Oberen Sees im Bundesstaat Michigan
 Elm River (Red River of the North), Nebenfluss des Red River of the North im Bundesstaat North Dakota

Siehe auch:
 Elm River Township